Hallam ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Hallam (1933–2017), britischer Geologe und Paläontologe
 Arthur Hallam (1811–1833), englischer Dichter
 David Hallam (* ?), britischer Europapolitiker
 Henry Hallam (1777–1859), englischer Historiker
 Ian Hallam (* 1948), britischer Radrennfahrer
 John Hallam (1941–2006), britischer Schauspieler
 Roger Hallam (* 1966), britischer Umweltaktivist
 Tracey Hallam (* 1975), britische Badmintonspielerin

sowie von

 Robert Hallam, ein Alternativname von Robert Hallum (≈1360/70–1417), englischer Bischof von Salisbury

Hallam kann sich beziehen auf die geographischen Orte

in Antarktika:
 Hallam Peak, Berg im Viktorialand

in Australien:
 Hallam (Victoria)

in England:
 Hallamshire, einer Region in Süd-Yorkshire, nach der benannt sind:
 Bistum Hallam, römisch-katholische Diözese
 FC Hallam, englischer Fußballverein in Sheffield
 Sheffield Hallam University

in den USA:
 Hallam (Nebraska)
 Hallam (Pennsylvania)